Diva Award bezeichnet:

 Diva Award Immobilie des Jahres
 DIVA – Deutscher Entertainment Preis (DIVA Award)